Weitze ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Weitze (* 1974), dänische Schriftstellerin
 Dirk Weitze (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Marc-Denis Weitze (* 1967), deutscher Chemiker und Wissenschaftskommunikator